Аграм:

 Аграм — название города Загреб во времена Австро-Венгерской империи.
 Аграм — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.